Gustave ou Gustav est un prénom masculin d'origine suédoise, composé d'un substantif götstaf, signifiant « soutien des dieux ». Il pourrait peut-être signifier aussi le « bâton de Dieu » (got « dieu » + stav « bâton » en suédois). Selon une autre hypothèse, le prénom serait une déformation du vieux slave Gostislav, composé de gostĭ (« hôte ») et de slava (« gloire »).

Prénom

Gustave 
 Roi de Suède
 Gustave  Vasa
 Gustave II Adolphe le Grand
 Gustave III
 Gustave IV Adolphe
 Gustave V
 Gustave VI Adolphe
 Gustave Belot (1849-1929), philosophe français, inspecteur général de l'enseignement secondaire.
 Gustave Boulanger (1824-1888), peintre français.
 Gustave Caillebotte (1848-1894), peintre français.
 Gustave Cosson dit Gustave (1824-1896), photographe français.
 Gustave Courbet (1819-1877), peintre français.
 Gustave Doré (1832-1883), illustrateur et peintre français.
 Gustave Eiffel (1832-1923), ingénieur et un industriel français.
 Gustave Flaubert (1821-1880), écrivain français.
 Gustave Fraipont (1849-1932), peintre, sculpteur, illustrateur et affichiste français d'origine belge.
 Gustave Huberti (1843-1910), musicien belge.
 Gustave Le Gray (1820-1884), un des primitifs français de la photographie.
 Gustave Loiseau (1865-1935), peintre postimpressionniste français.
 Gustave Moreau (1826-1898), peintre, graveur et illustrateur français.
 Gustave Roussy (1874-1948), neurologue, neuropathologiste et cancérologue d'origine suisse, naturalisé français.

Gustav 
 Gustav (1975), nom de scène de Pascal Vonlanthen, musicien suisse.
 Gustav Fechner (1801-1887), psychologue et philosophe allemand.
 Gustav Mahler (1860-1911), compositeur autrichien.
 Gustav Klimt (1862-1918), peintre autrichien.
 Gustav Holst (1874-1934), compositeur britannique.
Gustav Åhr dit Lil Peep (1996-2017), rappeur américain.

Gustaph 
 Gustaph (1980), nom de scène de Steve Caer, auteur-compositeur-interprète et professeur de chant belge.

Popularité du prénom 
« Gustave » connaît une large diffusion, dès le Haut Moyen Âge, essentiellement dans les pays germanophones et certaines régions de France. Il se replie ensuite dans l'Europe du Nord, principalement en Suède. La renommée du roi Gustave II Adolphe de Suède relance son essor dans toute l'Europe jusqu'au . Cette vogue est retombée assez rapidement dans les années 1880 et, aujourd'hui, Gustave est redevenu peu fréquent.

En France, ce prénom tombe en désuétude au début du  mais connait un regain de popularité depuis les années 2000.

Nom de guerre 
 Gustave, nom de guerre d'Allyre Sirois (1923-2012), juge canadien, agent secret du Special Operations Executive durant la Seconde Guerre mondiale.

Variantes linguistiques 
 En français, on trouve les dérivés féminins Gustavie et Gustavine.
 Ghustave en poitevin,
   ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .

Date de fête 
Il n'existe pas de saint Gustave dans les Églises chrétiennes. Les catholiques ont donc choisi de fêter les Gustave à l'occasion de la saint Auguste, le 7 octobre ou de la saint Augustin, le 28 août.

Toponyme

Localité 
 Gustaw, Afghanistan
 Gustave, Dakota du Sud

Rues 
 Rue Gustave Huberti à Bruxelles.
 Avenue Gustave Latinis à Bruxelles.
 Avenue Gustave-Eiffel, à Paris.

Noms de cyclones tropicaux 
Ouragan Gustav (2002), ouragan de catégorie 2 qui frôla la côte Est des États-Unis et toucha les provinces atlantiques du Canada ;
Ouragan Gustav de 2008, ouragan de catégorie 4 qui menaça La Nouvelle-Orléans seulement trois ans après l'ouragan Katrina. Le nom a été retiré des listes futures de noms utilisables à cause des dommages engendrés dans les Antilles et le long du bas Mississippi.

Autres 
 La Gustave est le nom d'une des premières montgolfière, elle éleva dans les airs la première femme de l'Histoire de l'aéronautique le  à Lyon.
 Gustave est le nom donné à un célèbre crocodile du Nil vivant au Burundi.
 Schwerer Gustav (Gros Gustave) est le nom d'un canon de très gros calibre utilisé par la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom français
Nom théophore